Nyctibora — род тараканообразных из семейства Ectobiidae подсемейства Nyctiborinae. Ареал рода охватывает Южную и Центральную Америку от Мексики до Аргентины.

Описание 
Надкрылья длиннее брюшка. Бёдра покрыты многочисленными шипиками. Пульвиллы и аролии на лапках хорошо развиты.

Классификация 
В роде Nyctibora 32 вида:

Примечания

Ссылки 
 Beccaloni, G. W. 2007. genus Nyctibora Burmeister, 1838. Blattodea Species File Online. Version 5.0/5.0.

Ectobiidae
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Роды таракановых